David Paul Paulides alias Dave Paulides est un ancien officier de police devenu enquêteur et un essayiste, connu d'abord pour ses livres, édités à compte d'auteur, consacrés à prouver la réalité de Bigfoot puis pour ceux consacrés aux personnes disparues. Il est également vidéaste web avec une chaîne YouTube comptant plus de 400'000 abonnés.

Biographie 
Diplômes de premier et deuxième cycles de l'Université de San Francisco.

En 1977, il a commencé une carrière de 20 ans dans l'application de la loi, transféré en 1980 au département de police de San Jose, travaillant dans la division de patrouille de l'équipe SWAT, de la patrouille et de l'unité des crimes de rue, et diverses affectations dans la division de détective.

Il a ensuite démissionné pour se consacrer à ses recherches en cryptoanthropologie.

Il a également été entraineur de hockey sur glace et son fils Benjamin a joué pendant 4 ans (2011-2015) dans l'équipe de Hockey sur glace de Miami.

Ben était un adepte de la Secte Krishna et de la cuisine ayurvédique.

Famille 
David Paulides est né le 1er juin 1956 (aujourd'hui âgé de 66 ans), dans une famille de Mormons.

Ses parents sont Paul Elias Paulides (né le 29 janvier 1931) et Shirley D Paulides (née en janvier 1931), tous deux âgés de 92 ans.
Il habite à Columbia Falls (Montana).
Il est marié avec Leslie Ann Paulides (Angie) née Nielsen en septembre 1963 (âge 59 ans) et père de deux enfants,
 un garçon Benjamin Ronald Paulides (Ben), né le 26 août 1991, qui s'est suicidé le dimanche 31 janvier 2021 à l'âge de 29 ans.
 et une fille Nicole Shirley Paulides (Aya), née en juin 1994.

Son fils, diplômé d'une école de cinéma, a travaillé avec lui sur le premier film de la série "Missing 411 The Movie" sorti en juillet 2016. 

En mai 2022, David Paulides a adopté un chien de montagne des Pyrénées appelée Huck.

Hoopa Project : à la recherche du Bigfoot 

Durant plusieurs années, David Paulides s'est consacré à réunir des témoignages et les a compilés dans deux livres. (voir bibliographie)
Il paraît convaincu de l'existence du Bigfoot, même s'il n'en a pas été témoin directement.
Il suggère que le Bigfoot pourrait être d'origine extra-terrestre, ou des êtres "extra-dimensionnels", vivant dans un Univers parallèle.

Le projet "Missing 411" : de mystérieuses disparitions 
Ses enquêtes sur le terrain autour du bigfoot l'ont amené à s'intéresser à plusieurs cas de disparitions inexpliquées et à établir les bases d'une théorie qu'il a baptisée "Missing 411" (411, four-one-one, est le numéro d'appel d'urgence au Canada et aux Etats-Unis). Il expose le résultat de ses enquêtes dans une série de livres, puis de films, qui documentent des cas de personnes disparues, principalement dans des parcs nationaux, et soutient que ces cas sont inhabituels et mystérieux, entrant dans le registre du paranormal. David Paulides a également participé aux travaux du groupe MUFON (Mutual UFO Network) consacrés aux OVNI. Dans son troisième film documentaire sorti le 15 novembre 2022 "Missing 411: The UFO Connection", il fait le lien entre des disparitions inexpliquées et des observations d'OVNI. 

Il a dégagé une liste d'aspects spécifiques qui se retrouvent dans la plupart de ces disparitions, comme par exemple :

 les chiens de recherche envoyés sur place n'arrivent pas à trouver la piste du disparu, et ont un comportement étrange et inhabituel.
 le corps des disparus, lorsqu'il est retrouvé, est situé dans un endroit inaccessible ou très éloigné et n'a pas pu venir là par ses propres moyens.
 le corps est retrouvé dans un endroit qui avait déjà été fouillé plusieurs fois en vain
 le corps est en partie ou totalement dénudé (il pourrait s'agir ici de déshabillage paradoxal, un comportement observé chez des victimes d'hypothermie)
 Il n'est pas possible de déterminer les causes de la mort
 des OVNI ont souvent été observés à proximité
 Lorsque le disparu est retrouvé vivant, il est dans un état de grande confusion et tient un discours incohérent, ou ne se souvient plus de rien.
certains récits et témoignages suggèrent la présence d'un bigfoot
 Beaucoup de disparus sont d'origine allemande et portent un nom germanique, toutefois cela est vrai pour la population américaine en général, donc c'est une question de statistiques.

Théorie du complot 

Le projet "Missing 411" est surtout connu sur les réseaux sociaux (David Paulides est très actif sur youtube, tweeter...), et en particulier sur TikTok où il a beaucoup de succès chez les adeptes de théories du complot. David Paulides suggère que le vrai responsable de ces disparitions inexpliquées pourrait bien être le gouvernement américain lui-même, et que certains des UFO observés seraient des appareils militaires secrets comme le TR-3B comme le Triangle noir (ufologie).

Il insiste sur le fait que les autorités cherchent à lui cacher la vérité et refusent de lui fournir la moindre information sur ces disparitions. Lorsqu'il demande la liste des personnes disparues, par exemple, on lui répond que cette liste n'existe pas et qu'il n'y a aucun dossier nulle part sur ces cas de disparitions.

Pourtant, il a constaté que le FBI s'intéresse à ces cas, ce qui est surprenant, car le FBI n'a pas l'habitude de s'occuper de simples faits divers.

Publications 
Bigfoot
 Hoopa Project: Bigfoot Encounters (2008)

 Tribal Bigfoot (2009) Illustrations de Harvey Pratt.Missing 411 series
 Missing 411 – Eastern United States: Unexplained Disappearances of North Americans That Have Never Been Solved (2012)
 Missing 411 – Western United States & Canada: Unexplained Disappearances of North Americans that have never been solved (2012)
 Missing 411 – North America and Beyond (2013)
 Missing 411 – The Devil's in the Details (2014)
 Missing 411 – A Sobering Coincidence (2015)
 Missing 411 – Hunters (2016)
 Missing 411 – Off the Grid (2017)
 Missing 411 – Law (2018)
 Missing 411 – Canada (2019)
 Missing 411 – Montana (2020)

 Filmographie 
 Missing 411 (2017)
Le premier film est consacré à des disparitions d'enfants 
La musique est de Justin Hosford.
La chanson du générique de fin est "Glaciers" interprétée par Chelan (Justin Hosford et Jennifer Grady) sur l'album "When God was glass and plastic" 2007
 Missing 411: The Hunted (2019) 
"the hunter becomes the hunted", quand le chasseur devient la proie.
Le deuxième film s'intéresse à des disparitions de chasseurs, en particulier de chasseurs de wapiti.
 Missing 411: The UFO Connection'' (2022)
Le troisième film fait le lien entre des disparitions et des observations d'OVNI.
Il insinue également que le bigfoot pourrait être d'origine extra-terrestre.

Liens et références externes 

 chaîne youtube

Source de traduction

References

Étudiant de l'université de San Francisco
Théoricien du complot américain
Naissance en juin 1956
Pages avec des traductions non relues
Essayiste américain du XXIe siècle
Cryptozoologue
Documentariste américain
Policier américain
Vidéaste web américain
Vidéaste web sur YouTube
Entraîneur américain de hockey sur glace
Ufologue américain